Edward Stanley, III conde Derby (c. 10 de mayo de 1509-24 de octubre de 1572) fue un noble inglés, miembro de la Orden de la Jarretera.

Edward nació en 1509, siendo el mayor de los hijos de Thomas Stanley, II conde de Derby y Anne Hastings, hija de Edward Hastings, II barón Hastings y Mary Hungerford, nieta de Henry Percy, II conde de Northumberland. La familia Stanley era cercana a la familia real: Al final de la Guerra de las Dos Rosas, sus familias habían trazado una alianza con el matrimonio entre Thomas Stanley, I conde de Derby y bisabuelo de Edward, y Margarita Beaufort, madre de Enrique VII. Por otro lado, el padre de Thomas era sobrino nieto de Isabel Woodville, viuda de Eduardo IV y madre de Isabel de York, a través de su abuela materna, Jacquetta Woodville.

A la edad de trece años, Edward heredó el patrimonio nobiliario de su padre, el segundo conde de Derby, por lo que el rey Enrique VIII tomó la responsabilidad de cuidarlo hasta su mayoría de edad. Para controlar a Lord Derby y sus tierras se nombraron varios comisarios, entre quienes destaba el cardenal Thomas Wolsey, el principal responsable.

En 1528, acompañó a Wolsey en misión diplomática a Francia, y en 1530, fue uno de los nobles que presentó ante Clemente VII la solicitud de anulación el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ese mismo año, Thomas Howard, III duque de Norfolk tomó por el resto del año la tutela de Edward Stanley, lo que aprovechó para casarle, sin el permiso del rey, con su hija, Katherine Howard. El rey reprendió a  Norfolk, pero consintió el matrimonio. Katherine murió de peste bubónica pocas semanas después. Permaneciendo firme, Norfolk arregló un nuevo matrimonio ente su medio hermana, Dorothy Howard, y Edward Stanley, con quien sí tuvo descendencia:

 Henry Stanley, IV conde de Derby.
 Isabel (1533–1590), esposa de James Stanley.
 Jane (m.1569), esposa de Edward Sutton, IV Barón Dudley.
 Mary (m.1609) esposa de Edward Stafford, III Barón Stafford
 Thomas, abuelo de Venetia Stanley
 Anne, esposa de Charles Stourton, VIII Barón Stourton, y más tarde John Arundell.
 Margaret (m.1585), viuda de John Germin y segunda esposa de Sir Nicholas Poyntz (m. 1585 o 1586).

En 1532, Edward acompañó a Enrique VIII a Boulogne, donde se reunió con Francisco I de Francia. Pocos años después, Edward tuvo un rol importante en la Peregrinación de Gracia, una rebelión católica iniciada en Lincolnshire y extendida por el norte de Inglaterra. En 1542, Edward acompañó a Lord Norfolk en una incursión a Escocia.

Cuando Eduardo VI ascendió al trono en 1547, Edward fue nombrado miembro de la Orden de la Jarretera, y en 1550, fue uno de los nobles presentes en la paz con Escocia y Francia. Un año después, se presentaron cargos contra él con poca o ninguna prueba, principalmente por oponerse a la reforma clerical. De cualquier forma, cuando la reina María ascendió al trono, supo ganarse el favor de la nueva soberana, que le llegó a incluir en su Consejo Privado.  Fue parte del jurado en el juicio de Juana Grey, y su presencia era frecuente en los juicios a herejes. Por cuarta vez, se ganó el favor de un monarca tras la entronización de Isabel I, lo que le permitió continuar en el Consejo Privado. Eventualmente, la reina le nombró chambelán de Chester.

Edward Stanley murió en Lathom House, legando sus títulos y patrimonios a su primogénito, Henry Stanley.

Ancestros

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Hombres
Personas del período Tudor
Miembros de la Orden de la Jarretera